Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Wyskiel – polski kierowca, działacz opozycyjny
 Krzysztof Wyskiel – polski pilot samolotowy i szybowcowy
 Zbigniew Wyskiel – polski prawnik i oficer